Андрей Николаевич Нитченко (род. 20 апреля 1983, Инта, СССР) — российский поэт.

Биография 

Детство провёл в городе Инта в Коми АССР. Окончил филологический факультет Сыктывкарского университета, аспирантуру Ярославского университета. Публиковался в газетах «Красное знамя», «Панорама столицы», «Трибуна», «Литературная газета», «толстых» литературных журналах «Арион», «День и ночь», интернет-журнале «Пролог», CD-журнале «Девушка с веслом», сборнике «Новые писатели России».

Лауреат ряда литературных премий: Илья-Премия (2004); Волошинский литературный конкурс («стихотворения на крымскую тематику», 2004); Независимая литературная премия «Дебют» (2005), номинация «литература духовного поиска», международной премии «Содружество дебютов» (2008).

Издания 
 Водомер. — : Алгоритм, 2005. — (серия «Илья-Премия»)
 Переводы на человеческий. — Таганрог: Нюанс, 2011.

Источники 
 А. Грищенко. Неизмеряемый «Водомер» // Октябрь. № 4, 2006.
 А. Щербак-Жуков. Нерушимый разлад // НГ-EX Libris, 22.03.2007.

Ссылки 
 Андрей Нитченко на «Новой литературной карте России»
 Андрей Нитченко в Журнальном зале

Лауреаты премии «Дебют»
Персоналии:Сыктывкар
Персоналии:Ярославский государственный университет
Писатели России по алфавиту